Андрей Решетников:
 Решетников, Андрей Вениаминович (род. 1960) — российский учёный, специалист в области социологии медицины 
 Решетников, Андрей Гордеевич (Гордианович) (конец XVIII века — первая половина XIX века) — издатель, владелец типографии в Москве.